Gaetano Illuminati – politico italiano

Illuminati di Baviera – società segreta bavarese del XVIII secolo
Illuminati (Alumbrados) – setta spagnola del XVI secolo
Illuminati – gruppo di personaggi della Marvel Comics
Illuminati – gioco di carte pubblicato dalla Steve Jackson Games
Ivo Illuminati – regista, attore e sceneggiatore italiano
Illuminati – singolo dei Malice Mizer del 2011
Illuminati – brano di Madonna tratto dall'album Rebel Heart del 2015
Illuminati – singolo di Lil Pump e Anuel AA del 2020.